Municipio Santa Rosalía hace referencia a las divisiones político administraiva siguientes:

Municipio Santa Rosalía (Vichada), del Departamento de Vichada.

Municipio Santa Rosalía (Portuguesa), del Estado Portuguesa.